18 км — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области России. Входит в состав Вохтожского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Вохтогский сельсовет.

География 
Посёлок расположен на берегу реки Монза, у моста Монзенской железной дороги.
 географическое положение
Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 79 км, до центра муниципального образования Вохтоги по прямой — 16 км. Ближайшие населённые пункты — Монза, Липихино, Каменка.

История 
Станция расположена на 18 км железной дороги от станции Вохтога, что и дало название посёлку. 

До 2004 года входил в состав Демьяновского сельсовета.

Население 

Возможно, когда-то посёлок был предназначен для работников пионерского лагеря. Сейчас в нём живут в основном вохтогские дачники.

Инфраструктура 
Рядом расположен оздоровительный лагерь «Берёзка» и одноимённая железнодорожная станция.

Путевое хозяйство.

Транспорт 
Доступен автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района